Plast poate fi:

 Plast, Rusia, oraș în Rusia

ca sufix sau prefix 
 Plastsistem, companie din România
 Teraplast, companie din România
 Prodplast, companie din România
 Valplast, companie din România
 Triplast, companie din România

Vezi și 
 Plastic (dezambiguizare)